Craig Morgan  – calciatore gallese
 Craig Morgan  – cantante country statunitense
 Craig Morgan  – rugbista a 15 gallese